Chaba peut désigner :
 CHABA, groupe de J-pop formé en 1996 ;
 Chaba, une rivière de l'ouest de l'Alberta, au Canada.
 Chaba Zahouania (1959-), chanteuse algérienne de raï ;
 Chaba ou Shaba (en ), un prénom arabe féminin qui signifie « la pointe du sabre »

Voir aussi : Cheba.